Die Saison 2017/18 war die 96. Ausgabe der höchsten Salzburger Spielstufe. Sie begann am 4. August 2017 und endete am 9. Juni 2018.

Modus 

An der Meisterschaft der Salzburger Liga nahmen in der Saison 2017/18 16 Mannschaften teil, wobei die Mannschaften innerhalb eines Spieljahres je zweimal aufeinandertrafen. Der Meister am Ende der Saison ist zum Aufstieg in die Regionalliga West berechtigt.

Bischofshofen konnte den Titel gewinnen und stieg in die Regionalliga West auf, während Hallwang und Bergheim den Gang in die 1. Landesliga antreten mussten.

Teams 

 SK Bischofshofen
 TSV Neumarkt
 USC Eugendorf
 SV Bürmoos
 FC Zell am See
 Salzburger AK 1914
 SV Austria Salzburg
 TSU Bramberg
 SV Straßwalchen
 SK Strobl
 SV Kuchl
 SC Golling
 ÖTSU Hallein
 UFC Altenmarkt
 UFC SV Hallwang
 FC Bergheim

Tabelle

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2017/18
Fußballwettbewerb in Österreich
Fußball (Land Salzburg)